Иве́тт Нико́ль Бра́ун (, ) — американская актриса. Наиболее известна по роли Ширли Бенетт в телесериале «Сообщество».

Образование 
Браун посещала два курса по актёрскому мастерству, один в Университете Акрона, где она получила диплом, а другой в Голливуде.

Фильмография

Кино

Телесериалы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Киноактрисы США
Выпускники Университета Акрона